Järbo församling kan syfta på:
Järbo församling, Uppsala stift – en församling i Uppsala stift
Järbo församling, Karlstads stift – en församling i Karlstads stift